Anubis — род жесткокрылых насекомых из трибы Callichromatini подсемейства настоящих усачей.

Род описал американский энтомолог  в первом томе работы Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes, изданной в 1864 году, обычно цитируемой кратко как «Systema cerambycidarum».

Типом был указан , Mus. Nat. Ac. Upsal  IV p.57. (1787), ранее относимый к роду дубовых усачей (Cerambyx). 

Обитают в Южной Африке и в Юго-Восточной Азии где ареал раскинулся от Сиккима и Южного Китая до Малайского полуострова и Филиппинских островов.

Виды 
В составе рода следующие виды жуков:

 Anubis bipustulatus Thomson, 1865
 Anubis bohemani Gahan, 1894
  — Южно-Африканский вид
 Anubis curtus Hüdepohl, 1990
 Anubis cyaneicollis (Pic, 1946)
 Anubis cyaneus Pic, 1924
 Anubis dissitus Bates, 1879
 Anubis hexastictus (Fairmaire, 1887)
 Anubis inermis (White, 1853)
 Anubis leptissimus Gressitt & Rondon, 1970
 Anubis manillarum (Chevrolat, 1838)
 Anubis mellyii (White, 1853)
 Anubis methneri Schmidt, 1922
 Anubis pubicollis (Pascoe, 1863)
 Anubis rostratus Bates, 1879
 Anubis scalaris (Pascoe, 1863)
 Anubis striatus (Gressitt & Rondon, 1970)
 Anubis subobtusus (Pic, 1932)
 Anubis suturalis Schwarzer, 1930
 Anubis umtaliensis Schmidt, 1922
 Anubis unifasciatus Bates, 1879
 Anubis viridicollis Pic, 1932
 Anubis vittatus Schmidt, 1922

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Настоящие усачи
Роды жесткокрылых